Айзанат Шапиевна Гаджиева (род. 30 ноября 1987, Сулак, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российская боксёрша. По национальности — ногайка.

Биография 
Боксом занимается с 1998 года. Занималась в СШОР имени М-С. И. Умаханова в Махачкале. Первый тренер — Алексей Шахсинов. В 2004 году окончила среднюю школу в посёлке Сулак. Окончила Дагестанский государственный педагогический университет, спортивно-педагогический факультет. Живет и тренируется в посёлке Афипский Краснодарского края. Тренеры — А.Н. Денисов, Э.В. Нам, Ш.А. Сабиров.

Чемпионка России (2007, 2008 — до 60 кг). Серебряный (2009, 2014 — до 60 кг) и бронзовый (2004 — до 46 кг; 2013 — до 60 кг) призер чемпионатов России.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года в категории до 60 кг.

Бронзовый призер чемпионата мира 2008 года в категории до 60 кг.

На чемпионатах мира 2012 и 2016 годов выступала за Азербайджан.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.
 А. Ш. Гаджиева

Боксёры Азербайджана
Чемпионы России по боксу
Женщины-боксёры